EPK steht als Abkürzung für:

 Electronic Press Kit, eine Pressemappe in elektronischer Form
 Ereignisgesteuerte Prozesskette, eine Modellierungssprache zur Darstellung von Geschäftsprozessen
 Europäischer Polizeikongress, eine Berliner Fachkonferenz und Messe zum Thema der Inneren Sicherheit

EPK